TR steht als Abkürzung für:

 Taschenrechner
Technische Regeln (oder Technische Richtlinien)
 Technology Review, eine Zeitschrift des Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 Thailand-Rundschau, eine deutsche Mitgliederzeitschrift
 Token Ring, eine Vernetzungstechnik für Computernetzwerke
 TomeRaider, ein Computerprogramm zum Anzeigen elektronischer Bücher
 Transistor Rhythm, Bezeichnung von Rhythmusmaschinen des japanischen Herstellers Roland (Unternehmen)
 Transit-Reisebus von Magirus-Deutz, siehe Magirus-Deutz #Schrittweise Evolution bis zum Transit-Reisebus TR
 Transrapid, eine Magnetschwebebahn
 trans regio Deutsche Regionalbahn GmbH
 Trip (ETCS), eine Betriebsart des europäischen Zugbeeinflussungssystems ETCS
 Tropical Race, Rasse eines die Panamakrankheit der Bananen auslösenden Pilzes, siehe Fusarium oxysporum f. sp. cubense #Taxonomie und Systematik
 mehrere Serien von Sportwagen des britischen Automobilherstellers Triumph (Auto)
 die postcode area Truro (Cornwall) (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Türkei, als Landescode nach ISO 3166 und internationales Kraftfahrzeugkennzeichen
 Bahnhof Rottweil nach DS 100

in der Luftfahrt:
 Montserrat nach dem ICAO-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Gabun, siehe Luftfahrzeugkennzeichen #Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 Transbrasil, brasilianische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Transeuropa Compañía de Aviación, spanische Fluggesellschaft (IATA-Code)

TR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Tirana (auslaufend)
 Deutschland: kreisfreie Stadt Trier und Landkreis Trier-Saarburg
 Georgien: temporäres Kfz-Kennzeichen
 Indien: Tripura
 Italien: Provinz Terni
 Moldau: Rajon Taraclia
 Norwegen: Stord in der Provinz Vestland
 Rumänien: Kreis Teleorman
 Slowakei: Okres Turčianske Teplice
 Tschechien: Okres Třebíč, deutsch: Trebitsch (auslaufend)

TR als Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt:
 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Trier

Tr steht für:
 Spur (Mathematik)
 Trolleybus, siehe Oberleitungsbus

tr steht für:
 .tr, die Top-Level-Domain der Türkei
 Türkische Sprache nach ISO 639-1
 Triller, eine Verzierung in der Musik
 tr (Unix), ein Unix-Kommando, um Zeichen in einem Befehlsstrom zu editieren

Abkürzung